Ivănești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Ivănești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Ivănești (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Ivănești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Ivănești (Pădureni), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Ivănești (Rîșcani), Gemeinde im Rajon Rîșcani